Економія — багатозначний термін:

  Економія — див. бережливість, див. прибуток.
 Економія (столовий маєток) — столовий маєток, королівщина у ВКЛ та Речі Посполитій.
 Економія (маєток) — до 1917 року назва великого поміщицького господарства на півдні Росії та Україні, в якому використовували найману працю і сільськогосподарські машини.
 Економія — селище, Безенчуцький район, Самарська область, Росія.